Chris Eubank (ur. 1966) – brytyjski pięściarz
 Chris Eubank (ur. 1989) – brytyjski pięściarz